Camondo ist der Name folgender Personen:

 Isaac de Camondo (1851–1911), französischer Bankier, Musiker, Kunstsammler und Mäzen
 Moïse de Camondo (1860–1935), französischer Bankier, Kunstsammler und Mäzen
 Nissim de Camondo (1892–1917), französischer Offizier, Bankier und Luftwaffenpilot

Siehe auch:
 Museum Nissim de Camondo, 1936 eröffnetes, staatliches Museum in einem Pariser Adelspalast, dem Hôtel Camondo